Моделирование «Милленниум» () — N-частичное моделирование, проведённое Консорциумом Девы с целью изучения формирования крупномасштабной структуры Вселенной в стандартной космологической модели.

Принципы моделирования 
«Милленниум» моделировал формирование структур в кубе размером 2 миллиарда световых лет. Для Вселенной предполагалась стандартная космологическая модель с плотностью материи , плотностью тёмной энергии , постоянной Хаббла  и нормировкой начальных флуктуаций плотности . Начальные флуктуации плотности росли благодаря джинсовской неустойчивости, что в конце концов приводило к формированию структур на различных масштабах: от войдов и скоплений галактик до гало отдельных галактик и даже карликовых галактик-спутников.

Вычисления производились с помощью компьютерного кода GADGET-2. Расчёты на суперкомпьютере в Гархинге заняли более месяца.

Результаты были опубликованы в журнале Nature в 2005 году. Теперь они широко используются для сравнения с наблюдательными данными, а также как граничные условия для более подробных моделирований меньших объёмов Вселенной, благодаря чему статья, в которой описаны результаты «Милленниума», получила более 2000 цитирований.

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 
 

Космология
Моделирование